Maliszewska ist der Familienname folgender Personen:

 Natalia Maliszewska (* 1995), polnische Shorttrackerin
 Patrycja Maliszewska (* 1988), polnische Shorttrackerin